Teenage Mutant Ninja Turtles este un serial de animație american și al doilea serial de animație al francizei Țestoasele Ninja. Serialul a avut premiera pe 8 februarie 2003 și finalul pe 28 februarie 2009.

Difuzarea în România

Legături externe

Țestoasele Ninja